Die Hauptschule Weiz steht in der Stadtgemeinde Weiz im Bezirk Weiz in der Steiermark.

Geschichte 
Die anfangs als Doppelhauptschule geplante Schule des Architekten Viktor Hufnagl wurde von 1964 bis 1968 einseitig als Hauptschule erbaut. Der zweite Klassenblock als Realgymnasium wurde 10 Jahre später errichtet.

Die Schule stand bis 2020 unter Denkmalschutz ().

Architektur 
Die zwei annähernd quadratischen Baukörper mit je Geschoss 10 Klassen hat innen eine ausschließlich von oben belichtete Halle mit umlaufenden Galerien als Innenhof. Der quadratische Innenhof erhält durch die Stiegenläufe an einer Längsseite einen rechteckigen Eindruck. Den innen liegenden Galerien entsprechen die außen umlaufenden Balkone. Beide Klassenblöcke sind mit einem niedrigeren Gebäude verbunden, mit einem Turmsaal- und Sporthallenblock.

Anerkennungen 
 Österreichischer Bauherrenpreis 1968

Literatur 
 Hauptschule, Weiz, Steiermark, 1964–1968. S. 187. In: Architektur im 20. Jahrhundert. Österreich. Katalog zur Ausstellung im Deutschen Architektur-Museum 1995/1996, Herausgegeben von Annette Becker, Dietmar Steiner und Wilfried Wang, Prestel Verlag, München 1995, ISBN 3-7913-1613-3.

Bauwerk in Weiz
Baudenkmal (Steiermark)
Prämiertes Bauwerk in Österreich